För småorten Ruba i Lettland, se Ruba

Ruba är ett släkte av tvåvingar. Ruba ingår i familjen vapenflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Vapenflugor
Ruba